Фильмы:
 Стреляйте в пианиста — французский фильм 1960 года, режиссёр Франсуа Трюффо.
 Стреляйте в пианиста (фильм, 2018) — индийский фильм 2018 года, режиссёр Шрирам Рагхаван.